Qarahəsənli – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Qarahəsənli – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian